Friedrich Körte ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Körte (Mediziner) (1818–1914), deutscher Arzt
 Friedrich Körte (Architekt) (1854–1934), deutscher Architekt